Il singolare maschile del Kremlin Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Viktor Troicki ma è stato sconfitto in finale da Janko Tipsarević per 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Janko Tipsarević (campione)
 Viktor Troicki (finale)
 Aleksandr Dolhopolov (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (semifinale)

 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Andreas Seppi (secondo turno)

Qualificati

  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)

  Jérémy Chardy (semifinale)
  Michael Berrer (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2011
ATP World Tour 2011